Lipsk – miasto w województwie podlaskim, w powiecie augustowskim
 Lipsk – gmina miejsko-wiejska w województwie podlaskim, w powiecie augustowskim
 Lipsk – gromada
 Lipsk – miasto na prawach powiatu w kraju związkowym Saksonia
 Lipsk – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie hancewickim
 Lipsk – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim

Zobacz też 
 Dekanat Lipsk
 Kolonie Lipsk
 Leipzig
 Lipsk Żarski (przystanek kolejowy)
 Nowy Lipsk
 Okręg Lipsk
 Okręg administracyjny Lipsk
 Powiat Lipsk
 Powiat Lipsk (1994-2008)
 Powiat lipski
 Rejencja Lipsk